Ульрих — имя, фамилия.

Носители имени 
 Имя правителей в Германии
 Герцоги Каринтии (Австро-Венгрия)
 Ульрих I (; ?—1144) — герцог Каринтии в 1134—1144 годах из династии Спанхеймов.
 Ульрих II (герцог Каринтии) (; 1176—1202) — герцог Каринтии в 1181—1201 годах из династии Спанхеймов.
 Ульрих III (герцог Каринтии) (; 1220—1269) — герцог Каринтии в 1256—1269 годах и Крайны (c 1248/1251 года), последний представитель династии Спанхеймов.

 Графы и герцоги Вюртемберга
 Ульрих I (граф Вюртемберга) (1226—1265) — граф Вюртемберга с 1241 года, вероятно, сын Гартмана I.
 Ульрих II (граф Вюртемберга) (1254—1279) — граф Вюртемберга с 1265 года, сын Ульриха I.
 Ульрих III (граф Вюртемберга) (1286/1296—1344) — сын Эберхарда I Светлого.
 Ульрих IV (граф Вюртемберга) (1315—1366) — граф Вюртемберга в 1344—1362 годах, сын Ульриха III.
 Ульрих V (граф Вюртемберга) (1413—1480) — граф Вюртемберга в 1433—1441 годах, граф Вюртемберг-Штутгартский с 1441 года, сын Эбергарда IV.
 Ульрих (герцог Вюртемберга) (1487—155?) — герцог Вюртемберга с 1498 года.

 Герцоги Мекленбурга
 Ульрих I Мекленбург-Штаргардский (1382—1416) — герцог Мекленбург-Штаргарда.
 Ульрих II Мекленбург-Штаргардский (1428—1471) — герцог Мекленбург-Штаргарда.
 Ульрих Мекленбургский, также известен как Ульрих III Мекленбургский (1527—1603) — герцог Мекленбург-Гюстрова.

 Другие
 Ульрих Аугсбургский (890—973) — святой римско-католической церкви, князь-епископ Аугсбурга.
 Ульрих I (ум. 1070) — маркграф Крайны (1050/1058—1070), маркграф Истрии (1045/1060—1070), номинальный граф Веймара (1067—1070) из рода Веймар-Орламюнде.
 Ульрих II (ум. 1112) — граф Веймара, маркграф Истрии, маркграф Крайны.
 Ульрих фон Лихтенштейн (ок. 1200—ок. 1275) — средневековый поэт периода позднего миннезанга, политик.
 Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — немецкий гуманист, поэт, критик церкви и публицист
 Ульрих Цвингли (1484—1531) — руководитель Реформации в Швейцарии, христианский гуманист и философ.
 Ульрих Померанский (1589—1622) — епископ Камминский, герцог Щецинецкий, Дарловский и Буковский.
 Антон Ульрих Брауншвейгский (1714—1774) — принц Брауншвейг-Беверн-Люнебургский, отец российского императора Иоанна Антоновича.
 Ульрих Вюртембергский (1877—1944) — принц Вюртембергский, участник Первой мировой войны.

Носители фамилии 
 
 Ульрих, Вернер (род. 1940) — восточногерманский гребец.
 Ульрих, Вольфганг (род. 1950) — бывший глава Audi Motorsport.
 Ульрих, Гуго (1827—1872) — немецкий композитор.
 Ульрих, Дженнифер (род. 1984) — немецкая актриса.
 Ульрих, Дэйв (род. 1953) — профессор бизнес-школы Мичиганского университета Энн Арбора.
 Ульрих, Карл (1910—1996) — немецкий военачальник Третьего рейха, оберфюрер Ваффен-СС. Последний командир танковой дивизии СС «Викинг».
 Ульрих, Кристиан (1836—1909) — венгерский архитектор.
 Ульрих, Ларс (род. 1963) — американский музыкант, один из основателей группы Metallica.
 Ульрих, Лорел Тэтчер (род. 1938) — историк, специалист по ранней истории США.
 Ульрих, Николай Николаевич (1902—1999) — профессор Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.
 Ульрих, Ромео Корнильевич (1809—1884) — инженер-генерал, комендант Брест-Литовской крепости и Варшавской Александровской цитадели, брат В. К. Ульриха.
 Ульрих, Томас (род. 1975) — немецкий боксёр.
 Ульрих, Торбен (род. 1928) — датский теннисист и музыкант, отец Ларса Ульриха.
 Ульрих, Франк (род. 1958) — немецкий биатлонист и тренер.
 Ульрих, Фридрих-Вильхельм (род. 1953) — немецкий гребец.
 Ульрих, Ян (род. 1973) — профессиональный немецкий велогонщик.